Angels Rest bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Angels Rest (Oregon)
 Angels Rest (Virginia)